Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2019 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
La tenante du titre, la Roumaine Simona Halep, fait figure de favorite. À la suite de son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros, elle est restée numéro un mondiale jusqu'à la fin de la saison 2018. Face à elle, l'actuelle numéro un mondiale, la Japonaise Naomi Osaka, forte de 2 titres du Grand Chelem remportés l'un à la suite de l'autre (l'US Open et l'Open d'Australie). On note aussi que le début de saison ne permet pas d'établir de vraies challengers pour le titre 2019. Seules 4 joueuses ont remporté plus d'un titre sur le circuit ; toutes comptabilisent deux titres à leur palmarès 2019. On peut aussi citer les dernières finalistes des tournois du Grand Chelem : Sloane Stephens, Serena Williams et Petra Kvitová. Les tournois les plus importants sur terre battue ont été remportés par Kiki Bertens (Madrid) et Karolína Plíšková (Rome).

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Maria Sharapova (blessure à l'épaule) et Ekaterina Makarova, de l'Italienne Camila Giorgi, de l'Anglaise Katie Boulter (blessure au dos) et de la Tchèque Petra Kvitová (blessure à l'avant-bras gauche). 

Elles sont respectivement remplacées par Anna Tatishvili,  Mandy Minella, Tímea Babos,  Marie Bouzková et Kaja Juvan.

Pendant le tournoi 
Les numéros 1 et 2 mondiales, Naomi Osaka et Karolína Plíšková, sont éliminées au troisième tour, respectivement par Kateřina Siniaková et Petra Martić.

La qualifiée espagnole Aliona Bolsova atteint les huitièmes de finale pour sa première participation à un tableau final en Grand Chelem.

Les jeunes Amanda Anisimova (17 ans) et Markéta Vondroušová (19 ans) atteignent pour la première fois de leur carrière les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elles se qualifient ensuite pour les demi-finales en battant respectivement la tenante du titre Simona Halep et Petra Martić.

Lauréate 
Ashleigh Barty remporte le  titre de sa carrière en simple, son  en Grand Chelem, en s'imposant en finale contre Markéta Vondroušová. Elle devient à l'issue du tournoi numéro 1 mondiale.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2019

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2019
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2019